Müllheim, ville allemande du pays de Bade
 Müllheim, commune suisse du canton de Thurgovie